Plaats in Indonesië
 Wonosekar (Gembong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Wonosekar (Karangawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java